Дэниел Маллинс (, родился 15 июня 1978) — британский музыкант, ударник дум-метал-группы My Dying Bride.

Дискография

Ephitaph 
 Unearthed (1995 demo)

Broken 
 Skytorn (1997)

The Axis of Perdition 
 Deleted Scenes from the Transition Hospital (2005)
 Urfe (2009)

Kryokill 
 The Soul Agenda (2006 demo)

Bal-Sagoth 
 The Chthonic Chronicles (2006)

My Dying Bride 
 An Ode to Woe (2008, live)
 For Lies I Sire (2009)
 Bring Me Victory (2009, EP)

Примечания 

Ударники Великобритании